На Евровидении 1967 Ирландию представил Шон Данфи с песней If I Could Choose. Ирландия заняла 2 место с 22 баллами. Наибольшее количество баллов (4) Ирландии дала Германия.

Выставленные очки Ирландии другими странами:

Очки, выставленные Ирландией другим странам:

Примечания 

Страны на «Евровидении-1967»